Гилю́й:

 Гилюй — река в Амурской области.
 Гилюй — скорый фирменный поезд № 81/82 сообщением Тында — Благовещенск.